Веветлан има више значења:

 Општина Веветлан (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Веветлан (Веветлан, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику